Hierba del toro puede referirse a:
El nombre común de la planta Lythrum hyssopifolia.
El nombre común de la planta Lythrum salicaria.
El nombre común, en Guatemala de la planta para uso medicinal Tridax procumbens.